María Josefa de la Soledad Alfonso-Pimentel y Téllez-Girón, XII duquesa de Benavente (Madrid, 26 de noviembre de 1752-ibidem, 5 de octubre de 1834), fue una aristócrata española, duquesa consorte de Osuna y mecenas del pintor Goya así como de otros artistas, escritores y científicos.

Fue la primera presidenta de la Junta de Damas de Honor y Mérito, asociación filantrópica femenina fundada en 1787, en el periodo de la Ilustración, por el rey Carlos III en Madrid.

Biografía 

Era hija de Francisco Alfonso-Pimentel y Borja y de María Faustina Téllez-Girón y Pérez de Guzmán. Por nacimiento era condesa-duquesa de Benavente y el 29 de diciembre de 1771 se casó con su primo hermano Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Pacheco, IX duque de Osuna. 

De acuerdo con las fuentes contemporáneas, la duquesa era una mujer de aguda inteligencia, elegancia y compostura. Fue un personaje muy destacado en Madrid, en lo cual rivalizó con la reina María Luisa y con la duquesa María Teresa de Alba. Interpretó un importante papel en la sociedad española de la época.

La duquesa mantuvo uno de los salones literarios más importantes de Madrid, convirtiéndose en la personificación de los aristócratas ilustrados del  tardío. En este sentido, fue una de las dos primeras mujeres en ingresar en la Real Sociedad Económica Matritense. Ante la polémica levantada por la admisión de mujeres, se formó en la Matritense la Junta de Damas de Honor y Mérito (1787), de la que la condesa de Benavente y duquesa de Osuna fue nombrada presidenta.

En ella y en su marido, el pintor Francisco José de Goya y Lucientes encontró unos apoyos fiables que se distinguían por un avanzado gusto artístico. La duquesa no sólo adquirió una de las primeras carpetas de la serie de grabados Los caprichos sino que fue probablemente quien encargó al pintor dos series de cuadros de gabinete hoy famosas, entre ellas un grupo de escenas de brujería en la cual destaca el óleo El aquelarre (1798) (Museo Lázaro Galdiano de Madrid) y Vuelo de brujas (Museo del Prado).

En un famoso retrato que le hizo Goya (colección March), la duquesa aparece de pie con actitud de noble reserva, volviéndose hacia el espectador. Sus vestiduras siguen la moda iniciada por la reina María Antonieta en París en aquella época. En otro cuadro de Goya (Museo del Prado) la familia ducal aparece retratada. En un cuadro de gran formato, Goya tuvo éxito en percibir el alma de sus modelos con gran habilidad y sabiduría. En el sereno grupo, Goya supo captar la bonhomía del duque, la inteligencia de la duquesa y la sutilmente diferenciada inocencia de sus cuatro hijos.

Fue la creadora del que hoy es el madrileño parque de El Capricho, un deseo personal para su villa de recreo que hoy constituye uno de los más ricos patrimonios de la villa de Madrid.

Descendencia 

María Josefa Pimentel tuvo durante su matrimonio al menos nueve hijos, cuatro de los cuales fallecieron en la infancia:

 José María Téllez-Girón y Alfonso-Pimentel (20 de marzo de 1775-12 de mayo de 1775), conde de Mayorga y marqués de Lombay.
 Ramón José  Téllez-Girón y Alfonso-Pimentel (7 de enero de 1777-22 de agosto de 1777), conde de Mayorga y marqués de Lombay.
 Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Alfonso-Pimentel (18 de enero de 1778-17 de septiembre de 1782), conde de Mayorga y marqués de Lombay, conde de Belalcázar.
 Micaela María del Pilar Téllez-Girón y Alfonso-Pimentel (30 de noviembre de 1779-11 de agosto de 1780).
 Josefa Manuela Téllez-Girón, marquesa de Camarasa (17 de agosto de 1783-11 de noviembre de 1817), marquesa de Marchini; casada con Joaquín María Gayoso de los Cobos y Bermúdez de Castro, marqués de Camarasa.
 Joaquina Téllez-Girón y Pimentel (21 de septiembre de 1784-17 de noviembre de 1851), condesa de Osilo; casada con José Gabriel de Silva y Bazán, marqués de Santa Cruz. Ella también fue retratada por Goya.
 Francisco de Borja Téllez-Girón y Pimentel (6 de octubre de 1785-21 de mayo de 1820), X duque de Osuna; casado con María Francisca de Beaufort y Álvarez de Toledo, condesa de Beaufort-Spontin.
 Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Pimentel (15 de octubre de 1786-24 de enero de 1851), príncipe de Anglona y marqués de Javalquinto; casado con María del Rosario Fernández de Santillán y Valdivia.
 Manuela Isidra Téllez-Girón y Pimentel (6 de diciembre de 1794-9 de enero de 1838), condesa de Coginas; casada con Ángel María de Carvajal y Fernández de Córdoba, VIII Duque de Abrantes. También sería retratada por Goya en 1816.

Títulos

Por derecho propio

Por matrimonio 
 Ducado de Osuna
 Marquesado de Peñafiel
 Condado de Fontanar
 Condado de Ureña

Distinciones honoríficas 
 Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Duques de España
Duques de Arcos
Marqueses de España
Condes de España
Vizcondes de España
Nobles de la Comunidad de Madrid
Condes y duques de Benavente
Duques de Gandía
Condes de Belalcázar
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Salonnière
Condes de Luna (1462)
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid